Fußball-Verbandsliga 2006/07 steht für:

 Fußball-Verbandsliga Berlin 2006/07
 Fußball-Verbandsliga Bremen 2006/07
 Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 2006/07
 Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2006/07
 Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2006/07
 Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2006/07

Siehe auch:

 Verbandsliga Brandenburg 2006/07